Пісенний конкурс Євробачення 1979 став 24-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 31 березня 1979 року в місті Єрусалим, Ізраїль. Туреччина не брала участь у конкурсі, скоротивши число учасників до 19. Через політичні проблеми в Єрусалимі, де проводився конкурс, всі виконавці й делегати утримувалися в умовах найсуворішої охорони, хоча ніяких інцидентів не відбулося.

Цього року всі країни набрали бали, а Ізраїль переміг другий рік поспіль, цього разу із піснею «Hallelujah», виконаною Галі Атарі й гуртом Milk and Honey.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1979 у телебаченні
1979 у Європі
Березень 1979
Культура Єрусалима